

Governantes do Alandalus 
 Abderramão ibne Abdalá Algafequi  — general e governador
 Abderramão I  — fundador da dinastia Omíada ibérica e emir de Córdova
 Abderramão II  — pacífico emir de Córdova e poeta
 Abderramão III  — oitavo emir de Córdova e primeiro califa do Alandalus
 Abderramão IV  — sétimo califa de Córdova
 Abderramão V  — oitavo califa de Córdova

Outras pessoas 
 Abderramão ibne Hixeme  — sultão de Marrocos entre 1822 e 1859
 Abderramão Cã  — emir do Afeganistão de 1880 a 1901

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes